kategoria – podstawowy zbiór bytów
 kategorie w filozofii Kanta
 Kategorie – dzieło Arystotelesa
 kategoria – obiekt badań teorii kategorii
 zbiór pierwszej/drugiej kategorii – pojęcie w topologii
 kategoria systematyczna – miejsce w hierarchii systemu klasyfikacyjnego w biologii
 kategoria – w statystyce